Hôpital de la Charité kan syfta på:

 Hôpital de la Charité (Brienne-le-Château), ett sjukhus i Brienne-le-Château
 Hôpital de la Charité (Cap-Haïtien), ett tidigare sjukhus i Cap-Haïtien
 Hôpital de la Charité (Lavault-Sainte-Anne), ett sjukhus i Lavault-Sainte-Anne
 Hôpital de la Charité de Lyon, ett tidigare sjukhus i Lyon
 Hôpital de la Charité de Paris, ett tidigare sjukhus i Paris
 Hôpital de la Charité de Senlis, ett tidigare sjukhus i Senlis, Oise

Se även 
 Charité, ett sjukhus i Berlin
 Hospital de la Caridad
 Charity Hospital